Andrade puede referirse a: 
 Andrade, apellido;
 Andrade, localidad de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 Andrade Gutierrez, empresa brasilera;
 Olegario Víctor Andrade, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Domingo Antonio de Andrade (1639-1712), arquitecto barroco;
 Ignacio Andrade (1839-1925), presidente de Venezuela;
 José Leandro Andrade (1901-1957), futbolista uruguayo;
 Edgar Andrade (1988-), futbolista mexicano;
 Jorge Andrade (1978-), futbolista portugués;
 Martín Andrade (1937-2013), actor, periodista, poeta y dramaturgo chileno;
 Olegario Víctor Andrade (1839-1892), escritor argentino;
 Osvaldo Andrade (1953-), abogado y político chileno;
 Gabriel Donato de Andrade (1926-), empresario brasilero;